"Giovine" pode ser:
 Corno Giovine, comuna italiana da Lombardia
 Giovine Italia, movimento político
 16130 Giovine, asteroide

Desambiguações de topônimos